Pryer kan som auktorsförkortning betyda:

 William Burgess Pryer
 Kathleen M. Pryer

Robotskapade auktorsförkortningar